

Мешковиці — місто в Грифінському повіті Західнопоморського воєводства
 Мешковиці — гміна в Грифінському повіті Західнопоморського воєводства
 Мешковиці — село в гміні Прудник Прудницького повіту Опольського воєводства